Osoby o nazwisku Keïta:
 Abdul Kader Keïta − piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Ibrahim Boubacar Keïta − malijski polityk
 Mamadou Keïta − malijski piłkarz i trener piłkarski
 Modibo Keïta − malijski polityk
 Naman Keïta − francuski lekkoatleta, olimpijczyk
 Salif Keïta − malijski wokalista
 Salif Keïta − senegalski piłkarz
 Souleymane Keïta − malijski piłkarz
 Sundiata Keïta − założyciel Imperium Mali

Inne:
 Stade Modibo Keïta − wielofunkcyjny stadion w Bamako